Al Hafirah, village de la province de Haïl, en Arabie saoudite ; 
 Al Hafirah, ville de la province de Médine, en Arabie saoudite.